Ла́два — название населённых пунктов в России:
 
 Ладва — посёлок в Прионежском районе Карелии.
 Ладва — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Ладва — озеро в Республике Карелия.
 Ладва, Оттомар (род. 1997) — эстонский шахматист, чемпион Эстонии по шахматам.

См. также 
 Ладва-Ветка — посёлок в Прионежском районе Карелии.
 Ладва — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 344,1 км линии Санкт-Петербург — Мурманск.